Jean Sicard, abbé commendataire de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon de 1599 à 1631 ;
 Jean Sicard (1873-1929), médecin français de l'hôpital Necker ;
 Jean Sicard (1920-2009), écrivain français.

Il a également été attribué à J. Sicard, un compositeur français du XVIIe siècle, mais ce prénom n'est pas avéré.